Корепрессор ядерных рецепторов 2  (NCOR2) — транскрипционный корегуляторный белок, содержащий несколько доменов, взаимодействующих с ядерными рецепторами. Кроме того, NCOR2 способствует доставке гистондезацетилаз в промоторные области ДНК. В связи с этим считается, что NCOR2 помогает ядерным рецепторам в подавлении экспрессии целевых генов. По другому NCOR2 называется посредником сайленсинга для рецепторов витамина А и рецепторов гормонов щитовидной железы ( SMRT ) или T3 рецептор-ассоциированного кофактора 1 ( TRAC-1 ).

Функция 
NCOR2/SMRT — белок корегуляции транскрипции, который содержит несколько модулирующих функциональных областей, в том числе, несколько реперессирующих доменов, а также два или три C-концевых домена, взаимодействующих с ядерными рецепторами. NCOR2/SMRT служит корепрессором для множества транскрипционных факторов. В этой связи, NCOR2/SMRT функционирует как платформа, содействующая связыванию гистондезацетилаз с промоторами ДНК и факторами транскрипции Sin3A с последующим образованием мультисубъединичного репрессорного комплекса.

Открытие 
SMRT изначально клонирован и охарактеризован в лаборатории д-ра Рональда М. Эванс () в Институте биологических исследований Солка. В более раннем исследовании этой молекулы с аналогичными выводами этот белок обозначался как TRAC-1.

Взаимодействия 
NCOR2 взаимодействует с:
 NR3C4,
 BCL6,
 C-Fos,
 C-jun,
 HDAC1,
 HDAC3,
 HDAC4,
 HDAC5,
 HDAC10,
 MeCP2,
 NR4A1,
 POU2F1,
 PPARD,
 PGR,
 PML,
 RBPJ,
 RELA,
 RUNX1T1,
 RARA,
 SIN3A,
 SNW1,
 SPEN,
 SRF,
 TBL1X,
 THRB,
 VDR, [ и
 ZBTB16.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы транскрипции